Kasanga se poate referi la:

Localități 
 Kasanga, așezare în Regiunea Iringa, Tanzania
 Kasanga, așezare în Regiunea Mbeya, Tanzania
 Kasanga, oraș în Regiunea Rukwa, Tanzania
 Kasanga, așezare în Regiunea Tabora, Tanzania